High and Mighty – album degli Uriah Heep del 1976
 High and Mighty – brano di John Scofield del 1986, dall'album Still Warm
 High and Mighty – brano di Dolly Parton del 1993, dall'album Slow Dancing with the Moon
 High and Mighty – album dei Gov't Mule del 2006
 The High & Mighty – duo hip hop statunitense

Pagine correlate 
The High and the Mighty